Полянсков — фамилия. Известные носители:
 Полянсков, Михаил Сергеевич (1989) — российский самбист.
 Полянсков, Юрий Вячеславович (1940) — президент Ульяновского государственного университета.